Ви́ктор Миха́йлович Чёгин (род. 3 февраля 1962 года, Берсеневка Лямбирского района, Мордовская АССР) — российский тренер по легкой атлетике (спортивная ходьба), c 1995 по 2015 гг. являвшийся главным тренером Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске. Ученики Виктора Чёгина завоевали множество медалей Олимпиад и чемпионатов мира, многие из них впоследствии стали фигурантами громких допинговых скандалов. С февраля 2016 года В. М. Чёгин пожизненно дисквалифицирован Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.

Биография 
Занимался спортивной ходьбой в Саранске на спортивной базе МГУ им. Н. П. Огарёва у профессионального тренера, мастера спорта Равиля Кяримовича Орлова, выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР. Окончил Мордовский государственный пединститут им. М. Е. Евсевьева (факультет физвоспитания) в 1983 году и ушёл служить в армию. В 1985 году стал тренером Лямбирской ДЮСШ. В качестве тренера первый серьёзный успех пришёл в 1988 году — Вера Маколова, воспитанница Чёгина, стала чемпионкой СССР по спортивной ходьбе. Первой международной победой Чёгина стало золото Ирины Станкиной на чемпионате мира 1995 года. После этого в Саранске открылся Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, бессменным главным тренером которого стал Чёгин.

В Саранске Чёгин выстроил систему подготовки спортивных ходоков, а его помощники ездили по всей России, проводя селекцию. К середине 2000-х вся подготовка российских спортивных ходоков велась в Мордовии. Перед летними Олимпийскими играми 2008 года в российской сборной по спортивной ходьбе прогремел скандал: пять ходоков, тренером троих из которых был Чёгин, были отстранены от соревнований из-за обнаружения в их допинг-пробах запрещённого вещества эритропоэтина. Однако на тех же играх золотые медали заработали ещё двое подопечных Чёгина — Валерий Борчин и Ольга Каниськина. На чемпионате мира 2009 года все три золотые медали в спортивной ходьбе достались подопечным Чёгина: Борчину (20 км), Сергею Кирдяпкину (50 км) и Каниськиной (20 км). На олимпийских играх 2012 года победили Сергей Кирдяпкин (50 км) и Елена Лашманова (20 км). Также в разное время Чёгин тренировал двукратного призёра Олимпийских игр Дениса Нижегородова, чемпионов мира по лёгкой атлетике Германа Скурыгина, Романа Рассказова, Александра Иванова.

Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске, в котором подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта, 50 мастеров международного класса, 51 мастер спорта, 15 заслуженных тренеров РФ, с 2010 года носит имя В. М. Чёгина.

Дисквалификация 
Начиная с 2012 года, антидопинговые службы стали эффективно выявлять допинг на основании показателей биологических паспортов, что повлекло эпидемию дисквалификаций среди российских спортивных ходоков, в том числе и на основании перепроверок ранее взятых проб. Перед чемпионатом мира в Москве 2013 года ученики Чёгина Кирдяпкин, Борчин, Каниськина и Канайкин отказались от участия в этих соревнованиях якобы из-за травм и затем вовсе прекратили выступления. Впоследствии выяснилось, что в декабре 2012 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) о неблагоприятных гематологических профилях этих ходоков. По данным газеты «Спорт-Экспресс», накануне чемпионата мира 2013 года президент ИААФ Ламин Диак поставил перед ВФЛА ультиматум: либо подозреваемые атлеты пропускают турнир, либо соревнования будут омрачены громким допинговым скандалом.

В июне 2014 года была дисквалифицирована другая ученица Чёгина Елена Лашманова, у которой были обнаружены метаболиты вещества GW501516, входящего в запрещённый список ВАДА, не проходившего полного цикла клинических испытаний и потенциально смертельно опасного. После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало формальное расследование деятельности Центра олимпийской подготовки. В итоге на четыре года был дисквалифицирован руководитель Центра Виктор Колесников, но Чёгин продолжил работу со сборной.

В начале 2015 года Кирдяпкин, Борчин, Каниськина и Канайкин получили дисквалификации на основании показателей биопаспортов. 16 июля 2015 года, после объявления о начале нового расследования РУСАДА, Чёгин объявил о завершении тренерской карьеры. Расследование завершилось 17 февраля 2016 года слушанием в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Дисциплинарный комитет счёл, что РУСАДА смогло доказать вовлечённость Виктора Чёгина в схему применения запрещенных субстанций и методов в «Центре олимпийской подготовки имени В. М. Чегина». В итоге слушания Виктор Чёгин признан виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицирован. 25 марта 2016 года ВФЛА утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации Виктора Чёгина.

Весной 2018 года  сотрудники РУСАДА установили, что Виктор Чёгин тренировал спортсменов сборной команды России по спортивной ходьбе на сборах, организованных в г. Каракол Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Ввиду  этого нарушения IAAF лишила пятерых российских спортсменов (Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова) права участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Поскольку Чегина в Киргизии сопровождал автомобиль с мордовскими номерами, зарегистрированный на госучреждение, РУСАДА расторгло договор с республикой Мордовия, обеспечивающий работу РУСАДА по тестированиям, антидопинговым расследованиям и образованию на территории Мордовии.

Награды и звания 
 Орден Почёта (2 февраля 2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания)
 Орден Дружбы (15 января 2010 г.) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXIX Олимпиады в Пекине
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Полный кавалер ордена Славы Мордовии (трёх степеней)
 Лауреат Государственной премии Мордовии (2000)
 Почётный гражданин Республики Мордовия
 Заслуженный тренер России
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Мордовии
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (Приказ "О награждении почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» от 23 января 2012 г. № 8-нг)
 Три года подряд с 2009 по 2011 год Всероссийская федерация лёгкой атлетики присуждала Виктору Чёгину звание лучшего тренера года

Список дисквалификаций учеников Чёгина 
С 2005 по 2015 год за применение допинга были дисквалифицированы более 20 российских ходоков — учеников Чёгина. Двое из учеников — Игорь Ерохин и Сергей Морозов — дисквалифицированы пожизненно за повторное применение допинга. Большинство нарушений было связано с употреблением эритропоэтина, выявленного антидопинговыми службами либо прямыми лабораторными методами, либо по косвенным признакам — изменениям гематологического профиля биологического паспорта.

Примечания

Ссылки 
 https://www.sports.ru/tags/5749186/ 
 http://www.rusathletics.com/sbo/coaches/athletes.7238.htm 
 http://visualrian.ru/images/item/166769

Кандидаты в мастера спорта СССР
Тренеры России по лёгкой атлетике
Тренеры Мордовии
Кавалеры Ордена Славы (Мордовия)
Заслуженные работники физической культуры и спорта Республики Мордовия
Лауреаты Государственной премии Республики Мордовия